Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — храм Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви, расположенная в армянском городе Ванадзор.

История 
Храм построен архитектором А. Померанцевым во время царствования Николая II и освящён в честь его небестного покровителя Николая Чудотворца в 1895 году
В советские годы в храм был закрыт и в нем в разные периоды были: кинотеатр, спортзал, музей. 

Ровно через 100 лет от начала строительства в 1993 году храм был вновь освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы и в нём были возобновлены богослужения.

Галерея

Духовенство 
Настоятелем храма на сегодняшнее время является — Иеромонах Галактион.

См. также 
 Православие в Армении

Примечания

Ссылки 
 elitsy.ru — Храм Рождества Пресвятой Богородицы г. Ванадзор
 Канал Русской Православной Церкви в Армении

Ванадзор
Храмы Рождества Богородицы